Сава Северова (Тројане, 28. јун 1905 — Љубљана, 21. октобар 1979) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Прича о фабрици  || Усташка веза
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1953. || Била сам јача  || Марија, докторка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || -{Il vecchio testamento}- || /
|-
| 1963. || Саморастники  || /
|-
| 1964. || Пред сваким прагом ТВ филм || /
|-
| 1965. || Лажљивица  || /
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- ТВ серија || Зофе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Песма  ТВ серија || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1907.
Умрли 1979.
Словеначке глумице
Југословенски глумци